Chordodidae är en familj av djur. Chordodidae ingår i ordningen Gordioidea, fylumet tagelmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Tagelmaskar